Carthage Courthouse Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carthage Courthouse Square Historic District (Illinois), NRHP-Nr. 86001482
 Carthage Courthouse Square Historic District (Missouri), NRHP-Nr. 80002370